La saison 1946-1947 du Championnat d'Autriche de football était la  du championnat de première division en Autriche. La Staatsliga regroupe les 11 meilleurs clubs de Vienne au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. À la fin de la saison, les 2 derniers du classement sont relégués et remplacés par le meilleur club viennois de deuxième division.

C'est le Wacker AC qui remporte ce deuxième championnat d'après-guerre, en terminant en tête du classement final, avec 2 points d'avance sur le tenant du titre, le SK Rapid Vienne et 3 sur le First Vienna FC. C'est le  de champion de l'histoire du club, qui réussit même le doublé en battant le FK Austria Vienne en finale de la Coupe d'Autriche.

Les 11 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Autriche de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat d'Autriche de football
Autriche
Autriche
1946 en Autriche
1947 en Autriche